Haagweg (Leiden), een straat in Leiden;
Haagweg (Rijswijk), een straat in Rijswijk;
Haagweg (Breda), een straat in Breda;